«Christmas Who?» () — двадцать восьмая серия второго сезона мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», также это первый специальный выпуск. Серия также известна под названием «The SpongeBob Christmas Special» ().

Сюжет 
Пират Пэтчи подготовил свой дом к Рождеству и рассказывает зрителям историю, как Губка Боб рассказал всем о Рождестве(он даже рассказывал суть этого и от письма присланный "имя и адрес непонятен"). Однажды Губка Боб хотел неожиданно подкрасться к Сэнди и заняться карате. Но он увидел, что Сэнди повесила на дуб электрическую гирлянду и включила её. В жизни такого не видев, Губка Боб решает, что это пожар, и выплёскивает на Сэнди ведро воды. Сэнди не понимает, зачем тот это сделал, и рассказывает ему, что такое Рождество.

На следующий день Губка Боб рассказывает Сквидварду, Патрику и мистеру Крабсу то же, что рассказала Сэнди. Все поверили в Санта-Клауса (кроме Сквидварда). После этого Губка Боб изобретает автомат, выбрасывающий бутылки с пожеланиями жителей Бикини-Боттома на поверхность. Все пишут свои желания, засовывают в бутылки и несут Губке Бобу (кроме Сквидварда).

Губка Боб и Патрик украшают весь Бикини-Боттом, даже дом Сквидварда (вопреки его желанию). Ночью Сквидвард собирался было спать, но тут весь Бикини-Боттом запел песенку «Санта, к нам поскорей слетай, с нами справь Рождество!». Пропев это до утра и не дождавшись Санты, все ругают Губку Боба и уходят. Сквидвард выходит из дома и издевается над Губкой Бобом, посмеиваясь: «Счастливого Рождества!» Губка Боб впадает в истерику и дарит Сквидварду кларнет, который тот подготовил кальмару заранее, чтобы ему «не было скучно, когда Санта прилетит». Сквидвард в восхищении. Ему становится стыдно (просто он понял, что чувствует себя ослом за издевательства над своим соседом и поступки, означавшие, что он не верил ему), и он переодевается Санта-Клаусом, чтобы хоть как-то утешить Губку Боба. Но Губка Боб, увидев Санту, рассказал об этом жителям Бикини-Боттома, жаждущим своих подарков. Делать нечего — Сквидварду приходится раздавать свои вещи. После того, как он выполнил своё дело, он получает письмо в бутылке от Санты — благодарность за его слаженную работу. В этот момент он видит Санта-Клауса своими глазами и признаёт, что он сошёл с ума. 

Тем временем пират Пэтчи после «небольшой игры» получает подарок от Потти и просит зрителей поцеловать его. Потти ему мешает, и рассказчик говорит, что Пэтчи «занят», и поэтому желает зрителям счастливых Рождества и каникул за него.

Выпуск 
Серия «Рождество — это кто?» была первоначально показана . Она была позже выпущена на DVD под тем же самым названием в конце 2003 года. Специальные функции DVD включали в себя комментарии от авторов.

Отношение критиков и публики 
Серия получила положительные отзывы. Критик с «Reviewstream.com» назвал её «Большой историей праздничного духа», так как он этот событийный момент из жизни Губки Боба занял 10 место из 10.

Роли 
 Том Кенни — Губка Боб, Гэри, Пират Пэтчи, певец № 1, старик
 Билл Фагербакки — Патрик Стар, певец № 2
 Роджер Бампасс — Сквидвард, певец № 3
 Клэнси Браун — мистер Крабс, певец № 4
 Кэролин Лоуренс — Сэнди
 Мистер Лоуренс — Планктон, Фред
 Ди Брэдли Бейкер — соло мистера Крабса, певец № 5
 Сара Пэкстон — маленькая девочка
 Остин Стаут — мальчик
 Сирена Ирвин — девушка
 Стивен Хилленберг — Попугай Потти, режиссёр
 Майкл Белл — Санта-Клаус
 Патрик Пинни — пират на картине

Роли дублировали 
 Сергей Балабанов — Губка Боб
 Юрий Маляров — Патрик Стар, эпизоды
 Иван Агапов — Сквидвард, вокал
 Александр Хотченков — мистер Крабс
 Юрий Меншагин — Планктон, Санта-Клаус, эпизоды
 Нина Тобилевич — Сэнди, Попугай Потти, эпизоды
 Вячеслав Баранов — Пират Пэтчи, Фред, режиссёр, эпизоды
 Лариса Некипелова — эпизоды
 Борис Быстров — пират на картине

Примечания

Ссылки 
   на сайте spongepedia
   на сайте spongebob.wikia

Эпизоды мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»
Эпизоды телесериалов о Рождестве
Эпизоды телесериалов с совмещением живых актёров и анимации